Die Tippeligaen 1991 war die 47. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die erste Saison unter dem neuen Namen Tippeligaen. Die Spielzeit begann am 27. April 1991 und endete mit dem dritten Relegationsspiel am 19. Oktober 1991.

Modus 
Zwölf Teams spielten in der Liga in einer einfachen Hin- und Rückrunde gegeneinander, so dass jedes Team 22 Spiele absolvierte. Die beiden Tabellenletzten stiegen direkt ab. Der Zehntplatzierte und damit Drittletzte musste zusätzlich Relegationsspiele gegen die beiden Dritten der 1. Divisjon (Gruppe A und B) um den Klassenerhalt absolvieren.

Mannschaften und Spielstätten

Saisonverlauf 
Die Saison wurde von Viking Stavanger dominiert. Vom ersten bis zum letzten Spieltag führte die Mannschaft die Tabelle an und sicherte sich die Meisterschaft drei Spiele vor dem Ende der Saison. Es war die achte Meisterschaft für Viking. Die beiden Aufsteiger Lyn Oslo und Sogndal IL konnten die Klasse halten. Brann Bergen sicherte sich den Klassenerhalt in der Relegation.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Ergebnisse der Saison sind in dieser Kreuztabelle aufgelistet. Die Heimmannschaft des jeweiligen Spiels ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Relegation 
Brann Bergen musste als Drittletzter in die Relegation gegen Bryne FK und Strindheim IL, die Dritten der 1. Divisjon (Gruppe A und B). Mit zwei Siegen sicherte Bergen den Klassenerhalt.

Torschützenliste 
Die Sortierung erfolgt nach gleicher Toranzahl alphabetisch.

Weblinks 
 Norwegisches Fußballarchiv

Fußballsaison 1991
Eliteserien-Saison (Fußball)